Bredene Koksijde Classic 2022 – 20. edycja wyścigu kolarskiego Bredene Koksijde Classic, która odbyła się 18 marca 2022 na trasie o długości ponad 200 kilometrów z miasta Bredene do miejscowości Koksijde. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Uczestnicy

Drużyny

Lista startowa 

Legenda: DNF – nie ukończył, OTL – przekroczył limit czasu, DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo w Belgii
2022 w Belgii